Onderdistrict in Indonesië
 Kutorejo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kutorejo (Kajen), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kutorejo (Bagor), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Kutorejo (Kutorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Kutorejo (Pandaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Kutorejo (Tuban), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java